Санто Доминго де Морелос има више значења:

 Општина Санто Доминго де Морелос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго де Морелос (Санто Доминго де Морелос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику